Тайкун ():
 Тайкун — древний японский титул.
Тайкун ():
 Экономический симулятор — жанр компьютерных игр.